Hauptmannsberg ist der Name folgender Orte:

 Hauptmannsberg (Aidenbach), Ortsteil von Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hauptmannsberg (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Hauptmannsberg bei Carwitz, Mecklenburg